Il singolare del torneo di tennis Bangkok Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Gouichi Motomura 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Álex Calatrava (quarti di finale)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Alberto Martín (secondo turno)

 Steve Campbell (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Álex López Morón (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangkok Challenger 1998